Grotesken, een overdaad aan opeengestapelde en symmetrische versiering
 Groteske, een literair werk waarin vreemde, vaak onmogelijke dingen worden beschreven
 Schreefloos lettertype, ook wel "grotesk" genoemd
 Grotesque (band)
 Grotesque (1997), een film uit 1997
 Grotesque (2009), een horrorfilm uit 2009